WOM puede hacer referencia a: 

 WOM (Chile), empresa de telefonía móvil e internet chilena.
 WOM (Colombia), empresa de telefonía móvil e internet colombiana.
 Boca a boca (en inglés word-of-mouth, WOM), forma de comunicación. 
 Marketing de boca a boca (en inglés, word-of-mouth marketing o WOM marketing), forma de mercadeo entre clientes.
Proconsumismo de boca a boca
 Memoria WOM (en inglés, write-only-memory), en informática, medio de almacenamiento que solo puede escribir, considerando lo opuesto a una memoria de solo lectura.
 , atracción del parque temático Epcot.
 World of Music, tienda de música alemana.

